Аханов — казахская фамилия. Известные носители:

 Аханов, Адиль Талгатулы (род. 1999) — казахстанский футболист.
 Аханов, Жагифар Уальшерович (1931—2011) — учёный секретарь комиссии по истории науки и техники НАН МОН РК.
 Аханов, Жахан Уалишерович (1936—2004) — советский и казахстанкий учёный.
 Аханов, Какен Аханович (1928—1978) — советский языковед.
 Аханов, Олег Викторович (род. 1959) — советский футболист.